Příjmení Šubrt nosí více různých osobností:

 Antonín Šubrt (1913–1961) – československý voják
 Denisa Šubrtová (* 1993) – česká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Eduard Šubrt (1868–1926) – český lékař a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Jan Šubrt (1925–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSS, po roce 1968 v emigraci
 Jiří Šubrt (* 1958) – český sociolog
 Karel Šubrt (1891–???) – český fotbalista
 Ladislav Šubrt – český fotbalista
 Luboš Šubrt (* 1964) – československý a český atlet, běžec
 Miroslav Šubrt (1926–2012) – český hokejista, hokejový rozhodčí a funkcionář
 Milada Šubrtová (1924–2011) – česká operní pěvkyně
 Miloš Šubrt (1886–1948) – český herec
 Oldřich Šubrt (* 1923) – československý fotbalista a trenér
 Vladimír Šubrt (* 1940) – československý hokejista
 Vlastimil Šubrt (1934–2013) – český politik

Podobná příjmení 
 Schubert
 Šubert

Česká příjmení